Biba
 Biba Meira
 Biba - no Brasil, uma gíria para a homossexualidade
 Biba, personagem de Castelo Rá-Tim-Bum

Desambiguação